Кубок Англии по футболу 1884/85 () — 14-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Для участия в нём заявилось 114 футбольных клубов, на 14 больше, чем в предыдущем сезоне, хотя 9 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Переигровка третьего раунда

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд

Переигровка шестого раунда

Полуфиналы

Переигровка полуфинала

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии 1884/85 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1884/85 на сайте на Wildstat.ru 

1884-1885
Футбол в Англии в сезоне 1884/1885